XSA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sinoe Afc (Liberia)
 xsa – codice ISO 639-3 della lingua sabea
 XSA – Xtreme Stunting Alliance (GTAStunting Crew)(GTA San Andreas Game)